Der Hopman Cup 1989 war die 1. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 28. Dezember 1988 bis zum 1. Januar 1989 ausgetragen.

Im Finale gewann das an Position eins gesetzte Team in Person von Helena Suková und Miloslav Mečíř mit 2:0 gegen das an zwei gesetzte Team Hana Mandlíková und Pat Cash aus Australien.

Teilnehmer

Spielplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup 1989 auf hopmancup.com

1989
Tennisturnier 1989